Derby de Lisboa ist die Bezeichnung für das Stadtderby in der portugiesischen Hauptstadt zwischen dem SL Benfica und dem Sporting CP. Mit einer Unterstützungsquote von rund 45 % der einheimischen Fußballfans ist Benfica der populärste Verein Portugals. Er gilt seit jeher als Liebling der Massen, während Sporting in dem Ruf steht, seine Anhänger vor allem aus den höheren Kreisen zu rekrutieren.

Alle Begegnungen in der Primeira Liga 
Die folgende Tabelle listet alle Ligaspiele auf, in denen die beiden Mannschaften aufeinander trafen.

1Das Heimspiel von Benfica in der Saison 1951/52 wird im Saisonartikel bei RSSSF sowie bei Footballderbies.com mit 2:3 für Sporting gewertet, während die portugiesische Sportzeitung Record das Ergebnis mit 3:2 für Benfica wertet und in dieser Form auch von der Heimspielstatistik der Konkurrenzzeitung A Bola bestätigt (jeweils mit deren Ausgabe zum Derby vom Sonntag, 21. April 2013). Weil die Derbystatistiken in den genannten Ausgaben lediglich die Heimspiele von Benfica beinhalten, liegen dem Autor dieser Zeilen keine Daten zur Heimspielstatistik von Sporting vor. Es ist aber davon auszugehen, dass auch das Spiel bei Sporting in der Saison 1951/52 anders zu werten ist als bei RSSSF und Footballderbies.com (mit jeweils einem 2:3-Auswärtssieg) angegeben, weil die Angaben in der Abschlusstabelle entsprechend nachvollzogen werden können. Demnach haben vermutlich beide Mannschaften ihr Heimspiel mit 3:2 gewonnen (statt mit 2:3 verloren), was hier entsprechend berücksichtigt wurde.

Derbystatistik in der Primeira Liga

Heimbilanz des SL Benfica

Heimbilanz des Sporting CP

Höchste Siege 
Die höchsten Derbysiege in der Liga waren ein 7:2 (1945/46) und ein 5:0 (1978/79) für Benfica sowie ein 7:1 für Sporting (1986/87).

Pokalwettbewerbe 
Die wichtigsten Pokalwettbewerbe Portugals sind die 1938 eingeführte Taça de Portugal (vergleichbar mit dem DFB-Pokal), die erstmals 2007 ausgetragene Taça da Liga (eine Art Ligacup für Vereine der ersten und zweiten Liga) und der seit 1978 zwischen Meister und Pokalsieger ausgespielte Supercup.

Taça de Portugal 
Weil das Heimrecht in den Datenbanken teilweise widersprüchlich ist und Pokalfinals in der Regel auf neutralen Plätzen ausgetragen werden, wird in der nachstehenden Tabelle unabhängig vom tatsächlichen Heimrecht stets Benfica zuerst genannt. Meistens wurde der Einzug in die nächste Runde in nur einem Spiel entschieden, während die Qualifikation für die nächste Runde in einigen Spielzeiten in einem Hin- und Rückspiel entschieden wurde, wobei gelegentlich ein drittes Entscheidungsspiel erforderlich wurde. Die jeweilige Hintergrundfarbe des Ergebnisfeldes ist rot, wenn Benfica sich durchsetzen konnte und grün, wenn Sporting erfolgreich war, unabhängig von den jeweiligen Einzelergebnissen.

Derbystatistik in der Taça de Portugal 
Im eigentlichen Pokalwettbewerb Portugals kam es bisher zu insgesamt 36 Stadtderbys, aus denen Sporting 18 Mal als Sieger hervorging und Benfica 17 Mal gewann. Ein Spiel, das im Hin- und Rückspielmodus ausgetragen wurde, endete unentschieden (1959/60). Ansonsten nach neunzig Minuten remis endende Ergebnisse gingen in die Verlängerung und wurden ggf. erst im Elfmeterschießen entschieden. Im Fall eines Elfmeterschießens fließen die Spiele als Unentschieden in die Statistik ein, da das Elfmeterschießen offiziell nur eine Form der Entscheidung und nicht Teil des Spiels ist und die Spiele selbst unentschieden ausgehen.

Taça da Liga 
Im erst 2007 eingeführten Ligacup kam es bisher zu drei Stadtderbys, die alle von Benfica gewonnen wurden. Das Elfmeterschießen der Finalbegegnung am 21. März 2009 bleibt in der Derbybilanz unberücksichtigt, da das Elfmeterschießen offiziell nur eine Form der Entscheidung und nicht Teil des Spiels ist und die Spiele selbst unentschieden ausgehen.

Alle Ergebnisse aus Sicht von Benfica:

Derbystatistik in der Taça da Liga

Supercup 
Im Supercup standen beide Vereine sich bisher erst dreimal gegenüber. 1980 setzte Benfica sich mit 2:2 und 2:1 durch, in den beiden anderen Fällen war Sporting erfolgreich; 1987 gewannen sie beide Spiele (3:0 und 1:0) und 2015 den einzigen Vergleich (1:0).

Derbystatistik im Supercup

Derbystatistik insgesamt

Einzelnachweise 

Lisboa, Derby
Lisboa, Derby
Sportveranstaltung in Lissabon
Benfica Lissabon
Sporting Lissabon